Barani peut faire référence à :

Barani, département du Burkina Faso
Barani (Burkina Faso), chef lieu du département homonyme.
, un mouvement du corps qui se termine par une rotation horizontale et verticale à 180° et un atterrissage des deux pieds vers le sol

Personnalités 

 (1285–1357), historien du Sultanat de Delhi, auteur du Tarikh-i-Firuz Shahi.

Voir aussi 
Vipera barani, serpent

Notes et références